Бутенин — русская фамилия. Известные носители:

 Бутенин, Артём Алексеевич (род. 1989) — украинский футболист.
 Бутенин, Константин Николаевич (1975) — российский дзюдоист.
 Бутенин, Николай Васильевич (14.10.1914 — 24.04.1995) — доктор физико-математических наук, профессор, специалист в области ракетной и космической техники, теоретической и прикладной механики.
 Бутенин, Николай Фёдорович (1884—1938) —  марийский советский государственный и партийный деятель, педагог, первый секретарь Марийского областного комитета РКП(б).
 Бутенин, Семён Иванович (1914—1973) — Герой Советского Союза.

 Бутенина, Маргарита Фёдоровна (1902—1953) — российская певица-сопрано.